Накло́н может означать:
В математике и геометрии:
 Угловой коэффициент прямой, по аналогии с английским slope
 Угол между данной прямой и вертикалью (либо горизонталью)
 Наклонная плоскость
 В частности, в астрономии:
 Наклон орбиты
 Наклон оси вращения
Подземные ходы:
 Наклонный ход
 Наклонный ствол

См. также 
 Уклон
 Склон
 Инклинометр